I'm Not the Only One, singolo dei Rancid
I'm Not the Only One, singolo di Sam Smith